Hutchinson County može se odnositi na: 
 Hutchinson County (Južna Dakota)
 Hutchinson County (Teksas)